Prim har flere betydninger:
 Primtegn – algebraisk-lignende tegn, der bruges til matematisk notation
 Primtal – særlig gruppe af tal med specielle egenskaber.
 Prim (interval) – toneinterval indenfor musik